Lybeck ist der Familienname folgender Personen:

 Mikael Lybeck (1864–1925), finnlandschwedischer Schriftsteller
 Sebastian Lybeck (1929–2020), finnlandschwedischer Autor von Kinderbüchern